Marco Urrutia Ardiles (nacido el 12 de enero de 2002), conocido profesionalmente como Marco Urrutia, es un cantautor Chileno.

Fundó el sello discográfico MU Music Records.

Primeros Años 
Marco Urrutia Ardiles creció en Antofagasta, Chile. Desde muy pequeño manifestó dotes artísticos provenientes de sus raíces familiares. Sus padres lo apoyaron en su gusto por la música, enseñándole a cantar y a tocar instrumentos como la guitarra y la batería.
Antes de comenzar su carrera musical, Urrutia participó en varios festivales extraescolares desde los 8 hasta los 17 años representando a su establecimiento, ganando 1er lugar. 
En febrero del 2019 fue invitado junto a otros jóvenes artistas regionales a ser telonero del cantante Matt Hunter. En marzo de ese mismo año se integra a la Compañía de Danza Inarte en donde pudo crecer y adquirir mayor experiencia en danza y teatro musical, siendo parte del musical "El Gran Show: La Historia de un Soñador".

A Urrutia siempre le gustó la producción musical y vocal, por lo que en el año 2020 estudió para ser Vocal Coach, especializándose en canto popular. Meses después termina su diplomado en Voz Profesional Cantada.

Carrera Musical 
Urrutia, grababa covers de sus artistas favoritos en su HomeStudio y los subía a su canal de Youtube, pero a principios de 2021 comienza a escribir sus propias canciones. En ese mismo año crea su propio sello discográfico "MU Music Records", comenzando a producir él mismo.
Durante ese año, Urrutia invitó a diferentes artistas a colaborar en una sección en su canal de Youtube llamada #MusicSessions, en donde él y sus invitadas cantan covers en vivo.

El 1 de diciembre de 2021 lanza su álbum navideño de estudio, Christmas. Estrenando ese mismo mes los videoclips de "Silent Night " y "La Estrella".

Urrutia lanzó su álbum de estudio debut, Make Your Own Theories, en enero de 2022, a través de Spotify, Apple Music, entre otras plataformas. Después de este lanzamiento, formó parte del disco "Todavía Cantamos", primer disco regional de Antofagasta, con su tema "I Won't Lose My Mind". 

 
En febrero de este año, Urrutia publicó una historia en Instagram confirmando que ya se encuentra trabajando en nuevas canciones para un nuevo álbum, esta vez en español.
En marzo de 2022, estrena el videoclip de "Feelings", en su canal de Youtube, grabado por Coast Films.

En octubre de 2022, Urrutia subió en Instagram que estaba en el estudio grabando canciones navideñas, un mes después estrenó su nuevo álbum navideño "Es Navidad!".

El 24 de febrero de 2023, Urrutia estrena su 2do Álbum Inédito de Estudio, "Resiliencia".

Discografía

Álbumes

Álbumes de Estudio

Singles

#Music Sessions

Singles 
MusicSessions

Referencias 

Cantantes
Vocal Coach
Nacidos en 2002
Marco Urrutia